Continuidade G3, modalidade de modelagem matemática
 Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS/G3), fórum econômico formado por Brasil, Índia e África do Sul
 G3 (turnê), uma turnê de guitarristas
 G3 (Europa), grupo socioeconómico formado por Alemanha, França e Reino Unido
 Heckler & Koch G3, uma espingarda automática
 Oficina G3, uma banda brasileira de rock cristão
 Código IATA da Gol Linhas Aéreas Inteligentes

Desambiguações de siglas